Jess je lahko:
 Carl Harold Jess, general
 Eoin Jess, nogometaš
 Jess (programski jezik)